Basses-Terres est un nom propre toponymique qui peut faire référence à :

Toponyme 

Borneo
 Forêts pluviales des basses terres de Bornéo écorégion terrestre sur de l'île de Bornéo ;

 Basses-terres continentales, ou Lower Mainland, région naturelle et métropolitaine de Vancouver, en Colombie-Britannique ;
 Basses-terres de la baie d'Hudson, une des trois subdivisions de l’écorégion nommée taïga du Sud de la Baie d'Hudson ;
 Basses-terres des Maritimes, écorégion dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ;
 Basses-terres du lac Érié, écorégion de l'Ontario ;
 Forêts des basses-terres de Puget est une région boisée qui s’étend au sud-ouest de la Colombie-Britannique et aux États-Unis dans les États de l'Oregon et de Washington
 Basses-terres du Saint-Laurent, province naturelle québécoise, canadienne et américaine située le long du fleuve Saint-Laurent.
 Forêts des basses-terres du Golfe du Saint-Laurent, écorégion de l'Île-du-Prince-Édouard, les Îles de la Madeleine, du Nouveau-Brunswick, et de la Nouvelle-Écosse au Québec ;
 et 
 Forêts des basses terres de l'est des Grands Lacs, écorégion de l'État de New York, du Vermont, du Québec et de l'Ontario ;

 Taïga des basses-terres de l'intérieur de l'Alaska et du Yukon, écorègion de l'Alaska et du nord du Yukon ;
 Toundra des basses-terres de Béringie, écorégion de l'Alaska et plus de l'est de l'île Saint-Laurent, l'île Saint-Matthieu et l'île Nunivak ;

 Forêts des basses terres de Madagascar, écorégion de forêt tropicale de l'île de Madagascar.

Langue 
 Chontal des basses terres, langue amérindienne de la famille des langues tequistlatèques parlée au Mexique, dans les régions côtières de l'Oaxaca.

Voir aussi